

Patronyme 

 Abe Goff (18991984), un sénateur des États-Unis
 Bruce Goff (19041982), un architecte américain
 Guy D. Goff (18661933), un sénateur des États-Unis
 Harper Goff (19111993), artiste, musicien et acteur américain
 Inna Goff (1928-1991), écrivain russe et -soviétique
 Ivan Goff (19101999), scénariste et producteur américain
 Jared Goff (1994-), joueur de football américain
 Nathan Goff, Jr. (18431920), un homme politique américain
 Phil Goff (* 1953), une politique Nouvelle-Zélande

Toponyme 
 Goff, ville américaine située au Kansas.

Patronyme germanique
Patronyme anglais